Abrigo para animais
Abrigo (álbum), de Marina Lima

O Abrigo
 The Divide, filme de 2011 com Michael Biehn distribuído no Brasil como O Abrigo
 Take Shelter, filme de 2011 com Jessica Chastain distribuído no Brasil como O Abrigo

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música